Вајл може бити:

 Вајл дер Штат, град у округу Беблинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Вајл им Шенбух, општина у округу Беблинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Вајл ам Рајн, град у округу Лерах, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Херман Вајл, немачки математичар.